Thank God It's Friday (film), een Amerikaanse discofilm uit 1978
 Thank God It's Friday (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma gepresenteerd door Claudia de Breij

Zie ook 
 Last Friday Night (T.G.I.F.), oftewel Last Friday Night (Thank God It's Friday), een single van Katy Perry's studioalbum Teenage Dream